Мустер — фамилия.

Известные носители 
  (также известен под псевдонимом Ульрих Хасслер; 1916—1994) — австрийский писатель и переводчик, лауреат Государственной премии за художественный перевод (1987).
  (1925—2018) — югославский и словенский художник, скульптор и аниматор, лауреат премии Viktor (2000) и Премии Франце Прешерна (2015).
  (род. 1946) — немецкий юрист и политик, основатель Синей партии (2017).
  (род. 1952) — швейцарский спринтер, участник летних Олимпийских игр (1976), бронзовый медалист Чемпионата Европы по лёгкой атлетике (1978) в беге на 200 м.
 Мустер, Томас (род. 1967) — австрийский теннисист, первая ракетка мира (1996).